Joe Johnson kan syfta på:

Joe Johnson (basketspelare)
Joe Johnson (snookerspelare)